

События 
 Введение в Пруссии распределения рекрутов по кантонам (округам).
 1733—1763 — Курфюрст Саксонии Фридрих Август II (1696—1763).
 1 февраля — в Варшаве скончался король Польши Август II Сильный.
 Бескоролевье в Польше. Франция поддержала Станислава Лещинского, Россия и Австрия — Августа Саксонского. Сентябрь — Станислав избран королём.
 1 июля — российская императрица Анна Иоанновна заложила Алексеевский равелин Петропавловской крепости.
 5 ноября — Джон Зенгер начал выпуск New York Weekly Journal.
 1733—1734 — Король Польши Станислав I (вторично).
 Станислав высадился в Гданьске, где его осадили саксонские и русские войска.
 Основание тринадцатой английской колонии в Северной Америке — Джорджии.
 Возникновение первой масонской ложи в Америке.
 1733—1735 — Восстание индейцев в Парагвае.
 Изобретены первые ахроматические линзы.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1733 году
 24 февраля —  (ум. ) — британский политик, министр.
 5 марта — итальянский балетмейстер Винченцо Галеотти (ум. 1816)
 11 мая — принцесса Виктория Французская, дочь Людовика XV и королевы Марии Лещинской (ум. 1799)
 22 мая — французский художник Юбер Робер (ум. 1808)
 20 июня — Бетти Вашингтон Льюис, младшая сестра Джорджа Вашингтона. 
 5 сентября — немецкий писатель Христоф Мартин Виланд (ум. 1813)
 11 ноября — Филип Скайлер (ум. 1804), американский политик, сенатор от штата Нью-Йорк.
 28 декабря — Карло Антонио Пилати, итальянский юрист, историк, писатель-публицист, философ (ум. 1802).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1733 году
 1 февраля — Август II Сильный, курфюрст Саксонии с 1694 года, король польский и великий князь литовский в 1697—1704 годах и с 1709 года (род. 1670).
 9 февраля — , графиня из линии Сайн-Витгенштейн-Берлебург и путем брака графиня Изенбург-Бюдинген в Меерхолц, основатель линии Изенбург-Бюдинген-Меерхолц (род. ).

См. также

Примечания